Sven Andersson peut désigner :

 Sven Andersson (1907-1981), footballeur suédois ;
 Sven Andersson (1910-1987), homme politique suédois ;
 Sven Andersson (1963-), footballeur suédois.